Ан(н)а Гевара (, ) — мексиканская легкоатлетка (бег на средние дистанции), чемпионка и призёр Центральноамериканских чемпионатов, Панамериканских игр, Игр доброй воли, чемпионатов и Кубков мира, призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, участница двух Олимпиад.

Спортивная карьера 
На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Гевара выступала в беге на 400 метров. В предварительном забеге она показала второй результат (52.34 с). В четвертьфинале (51.19 с) и полуфинале (50.11 с) она также была второй в забегах. В финале она стала пятой с результатом 49.96 с.

На следующей Олимпиаде в Афинах она представляла Мексику в беге на 400 метров и эстафете 4×400 метров. В предварительном забеге первой дисциплины Гевара прибежала первой (50.93 с). Также первой она была в полуфинальном забеге (50.15 с). В финальном забеге она показала второй результат (49.56 с) и завоевала олимпийское серебро.

В эстафетном беге команда Мексики, в составе которой выступала Гевара, заняла пятое место.

Политическая карьера 
В 2009 году Гевара начала политическую карьеру. Она участвовала в местных выборах в качестве кандидата от Партии демократической революции и проиграла  из Партии национального действия. В 2012—2018 годах она была сенатором Конгресса Мексики, представляя Партию труда.

Авария 
13 декабря 2016 года недалеко от Мехико Гевара ехала за рулём мотоцикла с пассажиром и была сбита автомобилем. По утверждению спортсменки, наезд был совершён водителем специально. После этого четверо мужчин вышли из машины и избили её. Это событие вызвало большой общественный резонанс в Мексике.

Примечания

Ссылки 

Бегуны на короткие дистанции Мексики
Бегуны на средние дистанции Мексики
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Сенаторы Мексики
Социалисты Мексики